AIK inledde säsongen 1997 med att spela i kvartsfinal i Cupvinnarcupen mot FC Barcelona. AIK förlorade och åkte ut med 4-2 totalt och Barcelona vann till slut hela turneringen. AIK:s match på Råsunda sågs av över 35 000 åskådare i minusgrader (matchen slutade 1-1). Denna match stod för vändpunkten i AIK:s ekonomi. AIK gick från en fattig förening till en rik, bland annat efter denna match men också efter spelarförsäljningar av bland annat Magnus Hedman (till Coventry) och Gary Sundgren (till Real Zaragoza). Inför den allsvenska säsongen såg det ut som att det var AIK och IFK Göteborg som skulle kämpa om guldet, men till slut kom AIK åtta, Göteborg tvåa och Halmstad vann. Däremot vann AIK Svenska Cupen för andra året i rad och fick därmed spela i Cupvinnarcupen återigen. Denna gång ställdes AIK mot Primorje från Slovanien. AIK förlorade hemmamatchen med 1-0 och bortamatchen slutade 1-1 efter förlängning och AIK slogs ut redan i första omgången.

Tabell

Matcher
De mål AIK har gjort står alltid först, oavsett om matchen har spelats hemma eller borta. Alla matcher spelades 1997.

1 = Final av Svenska Cupen 1996/97

Teckenförklaringar:
 A = Allsvenskan
 SC = Svenska Cupen
 ef = Efter förlängning
 es = Efter straffar
 CVC = Cupvinnarcupen

Källor

Fotboll i Sverige 1997
1997
Fotbollssäsongen 1997 efter lag